De toverdrank - een Duits boek (Originele titel: Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch) uit 1989 van Michael Ende
Wunschpunsch (televisieserie) - een Duitse tekenfilmserie uit 2000 gebaseerd op het boek.